Сильяна:

Топоним:

 Сильяна — вилайет в Тунисе
 Сильяна — город в Тунисе